L'élevage porcin dans les Pyrénées-Orientales est l'ensemble des activités visant à élever des porcs, en particulier pour la viande et la fabrication de charcuterie, dans le département français des Pyrénées-Orientales.

Cadre géographique

Histoire

Économie

Annexes

Bibliographie

Articles connexes
 Élevage dans les Pyrénées-Orientales
 Élevage bovin dans les Pyrénées-Orientales
 Élevage ovin dans les Pyrénées-Orientales
 Élevage équin dans les Pyrénées-Orientales

Notes et références

Porcins
Pyrénées-Orientales